

Localidades

Concepción (Corrientes)
Concepción (Catamarca)
Concepción (Tucumán)
Ou ainda:
Departamento Concepción

 Concepción (província do Chile)
 Concepción (Chile)

Concepción (Antioquia)
Concepción (Santander)

Concepción Batres
Concepción de Ataco
Concepción de Oriente
Concepción Quezaltepeque
Delicias de Concepción
Nueva Concepción (El Salvador)
Oratorio de Concepción

 Concepción Chiquirichapa
 Concepción Huista
 Concepción Las Minas
 Concepción Tutuapa
 Concepción (Guatemala)
 Nueva Concepción

 Departamento de Concepción (Paraguai)
 Concepción (Paraguai)

Concepción (província do Peru)
Concepción (cidade do Peru)
Concepción (distrito de Concepción)
Concepción (distrito de Vilcas Huamán)

Desambiguação
Desambiguações de topônimos